Familien Addams (engelsk The Addams Family) kan henvise til:

 Familien Addams – en gruppe fiktive personer skabt af Charles Addams

Tv 
 The Addams Family (tv-serie fra 1964) – amerikansk tv-serie fra 1964 med Familien Addams

Film 
 Familien Addams (film fra 1991) – amerikansk film fra 1991 med Familien Addams
 Det bli'r i familien Addams – amerikansk film fra 1993 med Familien Addams
 Familien Addams (film fra 2019) – amerikansk film fra 2019 med Familien Addams